El Colón kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Colón, Veracruz, Zozocolco de Hidalgo, 
 El Colón, Guanajuato, Silao de la Victoria, 

Robotskapade Mexikoförgreningar